Trouble Maker – duo di solisti coreano
Trouble Maker – album del suddetto duo
Trouble Maker – EP dell'omonimo duo